Progresso (Brazilië), een gemeente in Rio Grande do Sul
Progresso (Belize), een dorp in Belize
Progresso (New Mexico), een stad in New Mexico
União Promotora para o Progresso, politieke partij in Macau
Progreso